Закон Тафта-Хартли (; официально Закон об отношениях между рабочими и администрацией, ) (1947) — американский законодательный акт о регулировании трудовых отношений; регламентирует вопросы коллективных трудовых конфликтов, проведения забастовок, прав профессиональных союзов.

Литература 
 Cockburn, Alexander. «How Many Democrats Voted for Taft-Hartley?» Counterpunch. September 6, 2004.
 Faragher, J.M.; Buhle, M.J.; Czitrom, D.; and Armitage, S.H. Out of Many: A History of the American People. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2006.
 McCann, Irving G. Why the Taft-Hartley Law? New York: Committee for Constitutional Government, 1950.
 Millis, Harry A. and Brown, Emily Clark. From the Wagner Act to Taft-Hartley: A Study of National Labor Policy and Labor Relations. Chicago: University of Chicago Press, 1950.

Антикоммунизм в США
1947 год в США